Alala kan syfta på följande:

 Hawaiansk kråkfågelart
  Desa Alala, administrativ by i Indonesien